Гант има више значења:
 Гант (Јужна Каролина), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Гант (Алабама), град је у америчкој савезној држави Алабама

Види још 
 Гент